Luján de Cuyo puede referirse:
 a Luján de Cuyo (ciudad), ciudad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 al departamento Luján de Cuyo, subdivisión administrativa de la provincia de Mendoza, Argentina;
 a la Asociación Atlética Luján de Cuyo, club de de este departamento;
 al Luján de Cuyo (vino), vino de Mendoza con denominación de origen; o
 al Luján de Cuyo (buque), buque tanque.